Vornborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vornborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726546-164256), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Vornborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729183-166462), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn